Amietophrynus togoensis är en groddjursart som först beskrevs av Ahl 1924.  Amietophrynus togoensis ingår i släktet Amietophrynus och familjen paddor. IUCN kategoriserar arten globalt som nära hotad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Paddor
togoensis